Attala – comune dell'Ungheria
 Attala (VI secolo–627) – Monaco e santo francese